Contea di Seneca o Seneca County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Seneca (New York)
 Contea di Seneca (Ohio)